Transposição (música) — modificação de tonalidade de notas ou acordes por um intervalo fixo
 Transposição (matemática) — permutação de elementos 
 Transposição (lógica) — regra de inferência
 Cifra de transposição — usada em operações criptográficas elementares
 Transposição (xadrez) — sequência de lances que resulta em uma posição que, por sua vez, pode ser alcançada por outra sequência mais comum
 Transposição fluvial
 Transposição do rio São Francisco — empreendimento governamental de irrigação no Nordeste brasileiro

Desambiguação